Stourzh ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald Stourzh (* 1929), österreichischer Historiker
 Helene Stourzh-Anderle (1890–1966), österreichische Gynäkologin, Sexualwissenschaftlerin und Schriftstellerin